Il  termine elettroforo significa, letteralmente, portatore di corrente. Questo termine può indicare:
Elettroforo di Volta – generatore elettrostatico creato dallo scienziato Alessandro Volta nel 1775
Elettroforo (Electrophorus electricus) – conosciuto comunemente come "anguilla elettrica", specie di pesce
Pesci elettrofori – nome comune dato a diverse specie di pesci in grado di produrre un campo elettrico tramite un particolare organo definito appunto organo elettrico

Altri progetti